Brian Martin puede hacer referencia a:
Brian Martin Spooner, botánico inglés (n. 1951);
Brian Martin, baloncestista estadounidense (n. 1962);
Brian Martin, piloto de luge estadounidense.